

Architettura 
 Palazzo Prosperi-Sacrati – palazzo gentilizio di Ferrara posto sul Quadrivio degli Angeli
 Palazzo Sacrati – palazzo gentilizio di Mantova maggiormente noto come Palazzo Strozzi di Mantova

Persone 
 Francesco Sacrati – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Sacrati – compositore italiano